Zinselbach ist ein Gewässername:

 Zinselbach (Fautenbach), rechter Zufluss des Fautenbachs vor Waldulm, Gemeinde Kappelrodeck, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Zinselbach (Trattnach), linker Zufluss der Trattnach bei Brunham, Marktgemeinde Hofkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Zinselbach (Traunsee), südöstlicher Zufluss vom Spitzlstein des Traunsees bei Rindbach, Gemeinde Ebensee am Traunsee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Zinsel